David Andrews – brytyjski motocyklista
 A. David Andrews (ur. 1933) – brytyjski astronom
 David Andrews (ur. 1935) – brytyjski reżyser
 David Andrews (ur. 1939) – brytyjski kierowca rajdowy
 David Andrews (ur. 1935) – irlandzki polityk
 David Andrews (ur. 1948) – amerykański hokeista
 David Andrews (ur. 1952) – amerykański aktor
 David Andrews Jr. (David McSavage, ur. 1966) – irlandzki komik
 David Andrews – filmowiec, specjalista od efektów specjalnych